Belval, commune française des Ardennes
 Belval, commune française de la Manche
 Belval, commune française des Vosges
 Belval, ancienne commune française des Vosges, aujourd'hui intégrée à Portieux
 Belval, un quartier et une zone industrielle d’Esch-sur-Alzette (Luxembourg)

Voir aussi 

 Belval-Bois-des-Dames, commune française des Ardennes
 Belval-en-Argonne, commune française de la Marne
 Belval-sous-Châtillon, commune française de la Marne
 
 Caroline Challan Belval est une artiste peintre française

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France